

Codici 
TAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taegu, Corea del Sud
 tae – codice ISO 639-3 della lingua tariao

Biochimica 
 TAE - buffer (soluzione di reazione) usato in biologia molecolare

Mineralogia 
 Tae – abbreviazione di taenite

Altro 
 Tae Kurayashiki – una delle protagoniste della visual novel Akatsuki no goei
 Taè  – cima delle Dolomiti

Note